Ка́рцов () — російське прізвище, яке походить із Стара Рязань (Рязанська область).

У відомостях поселення Брянськ — пічник Ісидор Карцов (+1544).

Також в третині випадків це прізвище зустрічається у Латвії.

Жіноча форма — Карцова.

Відомі носії 

 Карцов Олександр Петрович (1817—1875) — російський генерал від інфантерії.
 Карцов Андрій Миколайович (1835—1907) — російський дипломат.
 Карцов Віктор Андрійович (1868—1936) — російський віце-адмірал, російський морський агент у Франції (1910—1913).
 Карцов Володимир Геннадійович (1904—1975) — радянський археолог, історик.
 Карцов Георгій Павлович (1861—1931) — діяч суспільного мисливського руху, художник, літератор, кінолог.
 Карцов Євген Петрович (1861—1917) — російський генерал-майор, герой Першої світової війни.
 Карцов Іван Петрович (1769—1834) — російський віце-адмірал, перший командир Гвардійського флотського екіпажу.
 Карцов Микола Петрович (1845—1878) — російський композитор і письменник.
 Карцов Петро Кіндратович (1750—1830) — російський адмірал, державний діяч.
 Карцов Юрій Сергійович (1857—1931) — російський дипломат і публіцист.
 Карцов Яків Іванович (1784—1836) — російський педагог.

 Карцова Ганна Олексіївна (нар. 1946) — доктор хімічних наук, професор кафедри органічної хімії хімічного факультету Санкт-Петербургського державного університету.
 Карцова Єлизавета Петрівна (1823—1898) — сестра милосердя, громадський і релігійний діяч.

Див. також 
 Карцев

Примітки